zgaga – objaw chorobowy polegający na pieczeniu za mostkiem
 Zgaga (Heartburn) – powieść Nory Ephron z 1983 roku
 Zgaga (Heartburn) – film Mike'a Nicholsa z 1986 roku, ekranizacja powieści Ephron
 Zgaga – sztuka teatralna Ewy Madeyskiej z 2012 roku